11 meter-båndet, 11 meter-bånd eller 11 meter har flere specialiseringer:
 11 meter-båndet (radiolytterbånd)
 11 meter-båndet (CB-radio)